«Джек Річер» () — фільм режисера Крістофера МакКуоррі, знятий за романом письменника Лі Чайлда «Постріл» у 2005 році.
 «Джек Річер: Не відступай» () — фільм режисера Едварда Цвіка за мотивами роману письменника Лі Чайлда «Не відступай».
 Альфред Річер (; 23 травня 1879, Бад-Лаутерберг — 30 березня 1963, Гамбург) — німецький полярний дослідник, капітан ВМС.
 Джек Річер, (; 29 жовтня 1960) — протагоніст серії романів та оповідань, написаних англійським письменником Лі Чайлдом.
 Річер () — американський кримінальний трилер, створений за мотивами серії книг «Джек Річер» Лі Чайлда.